Strupec – wieś w Bułgarii, w obwodzie Sliwen
 Strupec – wieś w Bułgarii, w obwodzie Wraca